

Чартория — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Чартория — село в гміні Хойна Грифінського повіту Західнопоморського воєводства